Roman Horák (1969), Tsjechisch voormalig ijshockeyer
 Roman Horák (1991), zijn zoon, Tsjechisch ijshockeyer